Тулламор — железнодорожная станция, открытая 2 октября 1854 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Оффали, Республика Ирландия.

Примечания

Ссылки 
 Tullamore — информация о станции на сайте Iarnród Éireann
 Tullamore — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Оффали
Железнодорожные станции в графстве Оффали
Железнодорожные станции, открытые в 1854 году
Железнодорожные станции, открытые 2 октября